Jörissen ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Jörissen (* 1968), deutscher Erziehungswissenschaftler und Hochschullehrer

 Jakob Jörissen (1948–2021), deutscher Chemiker
 Luise Jörissen (1897–1987), deutsche Nationalökonomin, Gründerin und Leiterin katholischer Sozialschulen